Montalbà, Montalbà de l'Església, Montalbà de Paracolls o Montalbà dels Banys, nucli al municipi dels Banys i Palaldà (Vallespir)
 Montalbà del Castell, municipi al Fenolledès
 Castell de Montalbà
 Tossal de Montalbà, muntanya al municipi de Vilagrassa a la comarca de l'Urgell